Die Druga Crnogorska Liga 2012/13 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 19. August 2012 und endete am 1. Juni 2013.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften, die in drei Runden gegeneinander antraten.
In der Winterpause war der mit finanziellen Schwierigkeiten gestartete OFK Bar vom FSCG suspendiert worden.  Die bis dahin erzielten Resultate wurden annulliert.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2013/14 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte. Neben dem OFK Bar stieg der Letztplatzierte in die Treća Crnogorska Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 
Die nach Ablauf der regulären Saison dritt- bzw. zweitplatzierten Teams spielten in Hin- und Rückspiel gegen die zehnt- und elftplatzierten Teams der ersten Liga. Beide Zweitligateams verpassten den Aufstieg.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Druga Crnogorska Liga
 Ehrentafel auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13